Shakai Minshutō („Sozialdemokratische Partei“) bezeichnet:

 Shakai Minshutō (1901), japanische sozialistische Partei
 Shakai Minshutō (1951–1952), japanische sozialistische Partei, aufgegangen in der „Kyōdōtō“
 Sozialdemokratische Partei (Japan), japanische sozialdemokratische Partei, seit 1996

Shakai Minshūtō („Sozialistische Volkspartei“ oder „Sozialistische Massenpartei“) bezeichnet:
 Shakai Minshū-tō, japanische Partei, 1926 bis 1932